Пало-Пинто может означать:

 Пало-Пинто — округ в штате Техас, США.
 Пало-Пинто — город в штате Техас, административный центр округа Пало-Пинто.